Ford Model A (1903) – samochód produkowany w latach 1903 – 1904.
 Ford Model A (1927) – samochód produkowany w latach 1927 – 1931.